Жо́втий хрест може означати:
 «Жовтий хрест» — трилогія польського письменника Анджея Струга (1933)
 Жовтий хрест — позначення на німецьких хімічних снарядах у Першій світовій війні